Handsken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Handsken (väster om Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Handsken (öster om Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Handsken, Nyland, Kyrkslätt och Sjundeå kommuner, 

Robotskapade Finlandförgreningar